Bildningscentrum Jan Fridegård (BCJF), är en gymnasieskola i Bålsta, Håbo kommun, i Uppland.

Skolan erbjuder alla nationella program förutom omvårdnad, naturbruk och IB. I skolan finns också Håbo kommuns huvudbibliotek. Majoriteten av kommunens gymnasister går i BCJF, men många ungdomar reser också till Stockholm och Uppsala för att gå i gymnasiet.

Gymnasiet är döpt efter författaren Jan Fridegård, som har bott utanför Bålsta under perioder. Många av undervisningssalarna i skolan är döpta efter Fridegårds karaktärer, bland annat Lars Hård och Den svarta lutan.

Gymnasieskolor i Uppsala län
Byggnader i Håbo kommun